Knell steht für

Personen:
 Georg Knell (* 1946), deutscher Vierspännerfahrer
 Gustav Knell (1871–1931), österreichischer Architekt
 Heiner Knell (1937–2017), deutscher Archäologe
 Jochen Knell (* 1959/60), deutscher Basketballtrainer

 Sebastian Knell (* 1966), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Wiebke Knell (* 1981), deutsche Politikerin (FDP), MdL

Orte:
 Ausbesserungswerk Darmstadt, ein Industriegelände

Siehe auch:

 Knel